Antiochis ist der Name mehrerer Frauen der hellenistischen Antike:

Antiochis (Tochter des Achaios), Gattin des Attalos, Mutter des pergamenischen Königs Attalos I.
Antiochis (Schwester des Antiochos III.), Gattin des Xerxes, Königs von Armosata
Antiochis (Tochter des Antiochos III.), Gattin des kappadokischen Königs Ariarathes IV.
Antiochis (Konkubine des Antiochos IV.)
Antiochis von Kommagene, Tochter des Antiochos I. Theos von Kommagene
Antiochis von Tlos, wohl Tochter des Diodotos von Tlos, Ärztin der Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr.

Antiochis ist ferner der Name mehrerer antiker geographischer Objekte:

Antiochis (Landschaft), syrische Landschaft mit der Hauptstadt Antiocheia am Orontes
Antiochis (Phyle), zehnte attische Phyle seit Kleisthenes’ Phylenreform